Kachal (Izrael)
 Kachal (Nepal)